A Estação de Santo Ângelo é uma estação ferroviária localizada no município gaúcho de Santo Ângelo.

Com a construção da linha unindo Cerro Largo a Santo Ângelo em 1969, concluindo o ramal Santiago–Santo Ângelo, uma nova estação foi construída mais para fora da área urbana da cidade de Santo Ângelo, desativando a antiga, que atualmente abriga o Memorial Coluna Prestes. Além disso, essa estação também fazia parte do ramal Cruz Alta–Santa Rosa.

A estação seria revitalizada e restaurada por meio de recursos oriundos do termo de ajuste de conduta proveniente do acordo firmado em 2013 com a América Latina Logística (ALL), porém atualmente encontra-se abandonada.

Ligações externas
 

Santo Angelo
Santo Angelo
Construções de Santo Ângelo
Transportes de Santo Ângelo
Fundações no Rio Grande do Sul em 1969